Вашаш () может означать:
 «Вашаш» — венгерский футбольный клуб одноимённого спортивного клуба Будапешта, у которого имеются также команды по другим видам спорта.
  — мужской ватерпольный клуб.
  — женский гандбольный клуб.
  — район города Печ, Венгрия.
 «Вашаш» — название венгерского футбольного клуба «Дьёр» из одноимённого города в 1953 году.
 Вашаш — фамилия.
 Вашаш, Михай (род. 1933) — венгерский футболист.